Марта може бити:

 , женско име

Топоними

Насеља 

 Марта (Савона), насеље у Италији у округу Савона
 Марта (Витербо), насеље у Италији у округу Витербо

Реке 

 , река на Криму
 Марта (притока Кубања), река у Русији

Види још 

 Баба Марта